The Missing (1999), een Australische film van Manuela Alberti
The Missing (2003), een Amerikaanse film van Ron Howard
The Missing (2020), een Filipijnse film van Easy Ferrer
The Missing (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2014

Zie ook:
 Missing (doorverwijspagina)